«Паневежи́с» () — профессиональный футбольный клуб из Паневежиса, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Основан как профессиональный клуб в 2015 году. За 4 года смог подняться в А Лигу.

Достижения 
  Первая лига Литвы по футболу
  Победитель (1): 2018.

  Кубок Литвы по футболу
  Обладатель (1): 2020.
  Финалист (1): 2021
  '''Суперкубок Литвы
  Обладатель (1): 2021

Сезоны (2015—…)

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
По состоянию на 30 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 

  Мантас Савенас
  Александр Еркин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Литвы
Паневежис